Qamdo ist ein tibetischer Ortsname in China; er steht unter anderem für:
 den ehemaligen Regierungsbezirk Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet, heute Qamdo (Stadt);
 den ehemaligen Kreis Qamdo des oben genannten Regierungsbezirks, heute der Stadtbezirk Karub (Stadtbezirk);
 die ehemalige Großgemeinde Qamdo, Hauptort und Regierungssitz des oben genannten ehemaligen Regierungsbezirks und ehemaligen Kreises, heute die Großgemeinde Chengguan (Karub).